

Pessoas
Antônia Fontenelle
Astrid Fontenelle

Localidades

 Fontenelle (Wyoming)

 Fontenelle (Aisne)
 Fontenelle (Côte-d'Or)
 Fontenelle (Território de Belfort)

Desambiguações de topônimos